Chiesa di Santa Venera – Castelbuono
 Chiesa di Santa Venera – Crotone
 Chiesa di Santa Venera – Palermo
 Chiesa di Santa Venera – Santa Venerina